Il singolare del torneo di tennis Trofeo Lois 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Kjell Johansson 6-2, 6-2, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Trofeo Lois 1976